Young Blood (Jerry Lee Lewis) - album van de Amerikaanse singer-songwriter, musicus en pianist Jerry Lee Lewis

 Young Blood (Norah Jones) - nummer van de Amerikaanse zangeres Norah Jones
 Young Blood (The Coasters) - nummer uit 1957, bekend geworden in de uitvoering van de Amerikaanse band The Coasters en gecoverd door vele andere bands
 Young Blood (Sophie Ellis-Bextor) - nummer van de Britse zangeres Sophie Ellis-Bextor
 Young Blood (The Naked And Famous) - nummer van de Nieuw-Zeelandse band The Naked And Famous

 Young Blood (label) - Brits platenlabel